A természetben megtalálható szkandium (Sc) egyetlen stabil izotópból, 45Sc-ből  áll. 13 radioaktív izotópot jellemeztek, melyek közül a legstabilabbak a 46Sc 83,8 nap, a 47Sc 3,35 nap és a 48Sc 43,7 óra felezési idővel. A többi radioizotóp felezési ideje rövidebb mint 4 óra, a többségé pedig 2 percnél is kevesebb. A szkandiumnak számos magizomerje van, közülük a legstabilabb a 44m2Sc (t½=58,6 óra).

A szkandium izotópjainak atomtömege a 40–54 u tartományba esik (40Sc–54Sc). Az egyetlen stabil izotópnál (45Sc) könnyebb izotópok elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebbek többnyire béta-bomlók. Előbbiek kalciumra, utóbbiak titánra bomlanak.
Standard atomtömeg: 44,955912(6) u.

Táblázat

|-
| 36Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 15
| 36,01492(54)#
|
|
|
|
|-
| 37Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 16
| 37,00305(32)#
|
| 7/2−#
|
|
|-
| 38Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 17
| 37,99470(32)#
| <300 ns
| (2−)#
|
|
|-
| 39Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 18
| 38,984790(26)
| <300 ns
| (7/2−)#
|
|
|-
| 40Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 19
| 39,977967(3)
| 182,3(7) ms
| 4−
|
|
|-
| 41Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 20
| 40,96925113(24)
| 596,3(17) ms
| 7/2−
|
|
|-
| 42Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 21
| 41,96551643(29)
| 681,3(7) ms
| 0+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 42mSc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 616,28(6) keV
| 61,7(4) s
| (7,5,6)+
|
|
|-
| 43Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 22
| 42,9611507(20)
| 3,891(12) óra
| 7/2−
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 43m1Sc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 151,4(2) keV
| 438(7) µs
| 3/2+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 43m2Sc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 3123,2(3) keV
| 470(4) ns
| (19/2)−
|
|
|-
| 44Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 23
| 43,9594028(19)
| 3,97(4) óra
| 2+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 44m1Sc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 67,8680(14) keV
| 154,2(8) ns
| 1−
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 44m2Sc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 270,95(20) keV
| 58,61(10) óra
| 6+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 44m3Sc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 146,224(22) keV
| 50,4(7) µs
| 0−
|
|
|-
| 45Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 24
| 44,9559119(9)
| STABIL
| 7/2−
| 1,0000
|
|-
| style="text-indent:1em" | 45mSc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 12,40(5) keV
| 318(7) ms
| 3/2+
|
|
|-
| 46Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 25
| 45,9551719(9)
| 83,79(4) nap
| 4+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 46m1Sc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 52,011(1) keV
| 9,4(8) µs
| 6+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 46m2Sc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 142,528(7) keV
| 18,75(4) s
| 1−
|
|
|-
| 47Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 26
| 46,9524075(22)
| 3,3492(6) nap
| 7/2−
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 47mSc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 766,83(9) keV
| 272(8) ns
| (3/2)+
|
|
|-
| 48Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 27
| 47,952231(6)
| 43,67(9) óra
| 6+
|
|
|-
| 49Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 28
| 48,950024(4)
| 57,2(2) perc
| 7/2−
|
|
|-
| 50Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 29
| 49,952188(17)
| 102,5(5) s
| 5+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 50mSc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 256,895(10) keV
| 350(40) ms
| 2+,3+
|
|
|-
| 51Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 30
| 50,953603(22)
| 12,4(1) s
| (7/2)−
|
|
|-
| 52Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 31
| 51,95668(21)
| 8,2(2) s
| 3(+)
|
|
|-
| 53Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 32
| 52,95961(32)#
| >3 s
| (7/2−)#
|
|
|-
| 54Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 33
| 53,96326(40)
| 260(30) ms
| 3+#
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 54mSc
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 110(3) keV
| 7(5) µs
| (5+)
|
|
|-
| 55Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 34
| 54,96824(79)
| 0,115(15) s
| 7/2−#
|
|
|-
| 56Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 35
| 55,97287(75)#
| 35(5) ms
| (1+)
|
|
|-
| 57Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 36
| 56,97779(75)#
| 13(4) ms
| 7/2−#
|
|
|-
| 58Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 37
| 57,98371(86)#
| 12(5) ms
| (3+)#
|
|
|-
| 59Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 38
| 58,98922(97)#
| 10# ms
| 7/2−#
|
|
|-
| 60Sc
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 39
| 59,99571(97)#
| 3# ms
| 3+#
|
|
|}

Megjegyzések
 A # jelölésű értékek nem kizárólag kísérleti adatokból származnak, ezeknél rendszeres tendenciákat is figyelembe vettek. A gyenge asszignációs argumentumú spineket zárójelben jelöltük.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, leszámítva a IUPAC által megadott izotóp-összetételt és standard atomtömeget, melyeknél kiterjesztett bizonytalanságot használunk.

Fordítás

Külső hivatkozások
 Izotóptömegek: Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Izotópösszetétel és standard atomtömegek: Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) és Atomic Weights Revised (2005) .
 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties , Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (Hozzáférés ideje: Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

Izotópok